Междузоналният турнир по шахмат 1973 (Петрополис) се провежда от 22 юли до 18 август 1973 г. в бразилския град Петрополис, щата Рио де Жанейро.

Другият междузонален турнир се провежда в Ленинград. Започвайки от текущия (9-и), турнирите, вместо 1, стават 2, като се провеждат в различни градове. В тях участват по 18 шахматисти. За Турнира на претендентите през 1974 се класират по трима участници от междузоналните турнири.

Поради равния брой точки заелите 2-4 място в Петрополис играят допълнителен мач за второ и трето място в Порторож, Словения. Мачът се провежда от 6 до 22 септември същата година. Така окончателно за Турнира на претендентите се класират Енрике Мекинг, Лайош Портиш и Лев Полугаевски.

Турнирна таблица

Допълнителен мач

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Межзональный турнир. Бразилия’73, В. Батуринский, Москва: Физкультура и спорт, 1974. 214 с.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 111, 542. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Шахмат в Бразилия